Stillwater River kan avse:

Nya Zeeland
 Stillwater River, Nya Zeeland, på sydön

USA
Stillwater River (Maine)
Stillwater River (Nashua River), Massachusetts
Stillwater River (södra Montana), en biflod till Yellowstonefloden
Stillwater River (västra Montana), en biflod till Whitefish River
Stillwater River (Ohio)
Stillwater River (Rhode Island)